Wörthsee, une commune allemande de Bavière.
 Wörthsee, un lac de Bavière.